Футю ():

 Футю — город в Японии, находящийся в префектуре Токио.
 Футю — город в Японии, находящийся в префектуре Хиросима.
 Футю — посёлок в Японии, находящийся в уезде Аки префектуры Хиросима.
 Футю — железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation, расположенная в городе Футю.

См. также 
 Футю-Кэйба-Сэймон-маэ